Black Moon (tj. Černý měsíc) může označovat:

Film 
 Black Moon – film z roku 1975

Hudba 
 Black Moon – hudební album skupiny Emerson, Lake & Palmer z roku 1992
 Black Moon – americká hip-hopová hudební skupina
 Black Moon – píseň skupiny Black Sabbath z roku 1989
 Black Moon – píseň skupiny Emerson, Lake & Palmer na stejnojmenném albu z roku 1992

Literatura 
 Black Moon – název sekty v manga Sailor Moon